Die Saison 1995/96 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die zweiundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der Dürener TV. In die Regionalliga absteigen mussten der SV Weetzen, der VBC Paderborn und der USC Magdeburg.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin
 Berliner TSC
 VC Bottrop 90
 Dürener TV
 VV Humann Essen
 TuS Berne Hamburg
 Eimsbütteler TV Hamburg
 FT Adler Kiel
 USC Magdeburg
 USC Münster
 SSC Dodesheide Osnabrück
 VBC Paderborn
 SV Weetzen

Absteiger aus der 1. Bundesliga waren der Dürener TV und der GSV Osnabrück, dessen Mannschaft zum SSC Dodesheide wechselte. Aufsteiger aus der Regionalliga waren die FT Adler Kiel (Nord), der USC Magdeburg (Nordost) und der SV Weetzen (Nordwest). Der VCO Berlin hatte wieder ein Sonderspielrecht.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Mendig. In die Regionalliga absteigen mussten der TuS Durmersheim, der 1. Sonneberger SC und der TSV Weilheim. VGF Marktredwitz zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Biedenkopf
 TuS Durmersheim
 USC Gießen
 SV Lohhof
 VGF Marktredwitz
 VC Eintracht Mendig
 SSV Nordhausen
 SC Ransbach-Baumbach
 TG 1862 Rüsselsheim
 FTM Schwabing
 1. Sonneberger SC
 TSV Weilheim

Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der TuS Durmersheim (Süd), der SC Ransbach-Baumbach (Südwest), der 1. Sonneberger SC (Ost) und der TSV Weilheim (Südost).

Tabelle

Literatur 
Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1995 96
Volleyballsaison 1995/96